Popović (serbio cirílico: Поповић) es un patronímico serbio y montenegrino muy extendido también en Croacia. Puede corresponder a cualquiera de las siguientes personas:

 Aleksandra Acimovic Popovic (1950- ): actriz mexicana, de ascendencia yugoslava.
 Barbara Popović (2000- ), cantante macedónica
 Bojan Popović (1983- ): jugador serbio de baloncesto.
 Davor Popović (1946-2001): cantante bosnio.
 Koča Popović (1908-1992): comandante partisano yugoslavo, Héroe del Pueblo de Yugoslavia.
 Mark Popovic (1982- ): jugador canadiense de hockey sobre hielo.
 Marko Popović (1982- ): jugador de baloncesto croata.
 Nebojša Popović (1923-2001):  exjugador y entrenador serbio de baloncesto.
 Petar Popović (1979- ): jugador serbio de baloncesto.
 Ranko Popović (1967-):  exjugador y entrenador serbio de fútbol.
 Vladimir Popović (1935-2020): exfutbolista y entrenador serbio.

Variantes 
 Gregg Popovich (1949- ): entrenador estadounidense de baloncesto.
 Yaroslav Popovych (1980- ): ciclista ucraniano.

Apellidos serbocroatas
Apellidos de Serbia
Apellidos de Montenegro